Kusma – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu

 Miejscowości w Estonii
 Kusma – wieś w prowincji Võrumaa, w gminie Võru
 Kusma – wieś w prowincji Tartu, w gminie Vara